Frédéric Oumar Kanouté (născut 2 septembrie 1977 în Sainte-Foy-lès-Lyon, Rhône) este un fost jucător de fotbal din Mali născut în Franța, care a jucat pentru Sevilla în La Liga, fiind cunoscut pentru ritmul, puterea și tehnica sa. La 2 februarie 2008, Kanouté a fost numit Fotbalistul african al anului 2007 și este primul jucător născut în afara Africii care l-a câștigat.

Premii 
Personal
 2007 Fotbalistul african al anului

Sevilla

 2006 Cupa UEFA
 2006 Supercupa Europei
 2007 Cupa UEFA
 2007 Copa del Rey
 2007 Supercopa de Espana

Statistici carieră

Club

Statistics accurate as of match played 27 November 2013

Referințe

Legături externe 
 
 ESPN Soccernet Frédéric Kanouté Career Statistics 
 
 Kanoute interview , Show Racism the Red Card campaign.
 FootballDatabase provides Frédéric Kanouté's profile and stats
 Real Madrid keen on Sevilla ace Kanoute
  Latest speculation about transfers
 Muslim footballer saves Spanish mosque 
 Portrait of Frédéric Oumar Kanouté: Not Your Average Footballer

Nașteri în 1977
Africani în viață
Fotbaliști malieni
Atacanți
Fotbaliști ai FC Sevilla
Musulmani
Africani din secolul al XX-lea
Africani din secolul al XXI-lea